Tro Bro Leon 2017 var den 34. udgave af cykelløbet Tro Bro Leon. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 17. april 2017. Det blev vundet af franske Damien Gaudin fra Armée de Terre.

Hold og ryttere

Danske ryttere
 Martin Mortensen kørte for Team ColoQuick-Cult
 Rune Almindsø kørte for Team ColoQuick-Cult
 Magnus Bak Klaris kørte for Team ColoQuick-Cult
 Dennis Herforth kørte for Team ColoQuick-Cult
 Christian Moberg kørte for Team ColoQuick-Cult
 Mathias Krigbaum kørte for Team ColoQuick-Cult
 Torkil Veyhe kørte for Team ColoQuick-Cult
 Rasmus Bøgh Wallin kørte for Team ColoQuick-Cult

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI Europe Tour 2017